Longyao Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longyao Xian (härad i Kina), Hebei, 
 Longyou Xian, härad, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar